Soevnloes har flere betydninger:

 Soevnloes – et album af Anders Matthesen
 Soevnloes (sang) – en sang i det ovennævnte album af Anders Matthesen